«Антилия» — 27-этажное здание, некоторые из этажей которого разделены большим пространством. Общая высота здания в 173 м могла бы позволить вместить 60 этажей (для сравнения, высота здания МИД РФ в Москве при такой же этажности составляет 172 метра вместе со шпилем). Это жилое здание возведено в Мумбаи для индийского бизнесмена Мукеша Амбани и имеет площадь около 37 000 м², что делает его самым большим частным жилым домом в мире. Небоскрёб будут обслуживать 600 человек постоянного персонала.

Здание получило своё название в честь мифического острова Антилия в Атлантическом океане и было спроектировано архитекторами из Чикаго, американской компании .
Строительная компания  начала возведение здания, но строительство было завершено другой компанией.

Расположение 
Здание возведено на участке площадью 4532 м² на Атламаунд-роуд, на знаменитой «Cumballa Hill», где стоимость участка может доходить до 10 000 долларов США за м².

 Здание спроектировано так, чтобы выдержать землетрясение в 8 баллов по шкале Рихтера.
 9 лифтов в вестибюле.
 Парковка на 168 автомобилей на первых шести этажах.
 Личный автосервис на седьмом этаже.
 Небольшой театр на 50 человек на 8-м этаже.
 На следующих нескольких этажах располагаются: спа-салон, несколько плавательных бассейнов, висячие сады на трёх этажах и бальный зал.
 Ещё выше размещаются апартаменты для гостей, а над ними — собственно сама резиденция семьи Амбани, в которую входит Мукеш, его мать, жена и трое детей.
 Над резиденцией находятся 3 вертолётные площадки и центр управления полётами.

Стоимость 
Согласно данным Reliance Industries, возведение здания Антилия обошлось в 50-70 млн долларов США.

Согласно сообщениям СМИ, из-за увеличения стоимости земли в Мумбаи в настоящее время стоимость здания может доходить до 1-2 млрд долларов США, что делает его самым дорогим жильём в мире.

См. также 
 Дом Сутягина

Примечания

Ссылки 

 Богач построил себе особняк высотой 173 метра

Небоскрёбы Индии
Небоскрёбы высотой от 150 до 199 метров
Небоскрёбы, построенные в 2010 году
2010 год в Индии
Здания и сооружения Мумбаи